Margaretha Désirée Victoria Ambler, född den 31 oktober 1934 på Haga slott, är en svensk prinsessa, dotter till arvprins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla, och äldsta syster till kung Carl XVI Gustaf.

Biografi 

Prinsessan Margaretha föddes 1934 som äldsta barn till arvprinsen Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla. Fadern omkom i en flygolycka 1947 och prinsessan Margareta bodde innan dess med sin mor och yngre syskon på Haga slott, vilket gav systrarna det informella namnet Hagasessorna. År 1950 flyttade modern, prinsessan Margaretha och hennes syskon till Prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet. Prinsessan Margaretha utbildade sig i klädsömnad på Märthaskolan.

Som ung var Margaretha förälskad i den skotske adelsmannen och jazzpianisten Robin Douglas-Home, men varken kung Gustaf VI Adolf eller prinsessan Sibylla ville tillåta att Margaretha gifte sig med Douglas-Home, och romansen tog så småningom slut. Margaretha gifte sig den 30 juni 1964 med engelsmannen John Ambler (1924–2008) i Gärdslösa kyrka på Öland. Genom sitt giftermål med en icke-kunglig man avstod Margaretha enligt tidens praxis från sin ställning som kunglig prinsessa men fick ändå hederstiteln Prinsessan Margaretha, fru Ambler.

Paret var först bosatt i London, men slog sig sedan ner på herrgården Chippinghurst Manor utanför Oxford. I samband med giftermålet drog sig prinsessan Margaretha bort från rampljuset, och började leva ett vanligt liv. Hennes enda offentliga uppdrag har varit att inviga Svenska kyrkans julbasar i London. Paret fick tre barn. Makarna separerade 1996, men de förblev gifta fram till John Amblers död 2008. Prinsessan Margaretha är sedan dess bosatt i en by i Oxfordshire utanför London.

Hon är ledamot av Serafimerorden. Hon är nummer 287 i den brittiska tronföljden (1 januari 2011).

Barn och barnbarn 
 Sibylla Louise (född 1965), sedan 1998 gift med friherre Cornelius von Dincklage (född 1971), separerad sedan 2005 och har två barn:
Madeleine Charlotte Margaretha von Dincklage, född 1999. Hon ingick i brudnäbbet vid kronprinsessan Victorias bröllop den 19 juni 2010.
Sebastian Eric Henning von Dincklage, född 2000.
Charles Edward (född 1966), sedan 1999 gift med Helen Jane Ross (född 1969), två barn: 
Sienna Rose Ambler, född 2000.
India Tani Ambler, född 2003.
James Patrick (född 1969), sedan 2001 gift med Ursula Mary Shipley (född 1965), två barn:
Lily Elektra Ambler, född 2003.
Oscar Rufus Ambler, född 2004.

Anfäder

Referenser

Externa länkar 

Svenska prinsessor
Huset Bernadotte
Födda 1934
Kvinnor
Levande personer
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Svenskar i Storbritannien